Ошкош (), заимствовано из индейского языка Оджибве и в оригинале означает «коготь»:

 Ошкош — город в Висконсине.
 Ошкош — город в Миннесоте.

См. также 
 Авиашоу Ошкош — авиасалон, ежегодно проходящий в городе Ошкош в Висконсине.
 Oshkosh — американский производитель грузовиков повышенной проходимости из города Ошкош в Висконсине (Продукция этого предприятия тоже может называться Ошкош, например Oshkosh L-ATV.